Onoun kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Onoun (ö), Chuuk, Onoun Municipality, 
 Onoun (ort), Chuuk, Onoun Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar